Amerikai Egyesült Államok
Virginia City (Montana)
Virginia City (Nevada)
Virginia City (Texas)